Epicimelia är ett släkte av fjärilar. Epicimelia ingår i familjen Axiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Epicimelia